Това е списък на илирийските владетели на Илирия през древността.

Източници 
 The Dictionary of Classical Mythology by Pierre Grimal, A. R. Maxwell-Hyslop, ISBN 0-631-20102-5, 1996, p. 83, p. 230, "Illyrius (Ιλλυριός)